Saros 180 zonsverduisteringserie is een reeks zonsverduisteringen in de periode 8 april 2760 t/m 2 mei 4004. Deze serie duurt 1244 jaar en 24 dagen, bevat 70 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 24 t/m 93.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus